Con el término República Napolitana se alude a dos entidades de duración efímera que existieron en el sur de Italia durante los siglos XVII y XVIII:
La República Napolitana existente entre 1647 y 1648 como fruto de la revuelta de Masaniello contra el dominio español;
La República Napolitana de 1799 fruto de las campañas napoleónicas en Italia.